Municipio de Scioto puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Scioto (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Scioto (condado de Jackson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Scioto (condado de Pickaway, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pickaway.
 Municipio de Scioto (condado de Pike, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Scioto (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.